Waugh steht für:
 Waugh River, Fluss in Nova Scotia, Kanada
 Waugh Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Waugh, Berg im Grahamland, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Waugh (Alabama), Unincorporated Community in Montgomery County (Alabama), Alabama
 Waugh (Indiana), Unincorporated Community in Marion Township (Boone County, Indiana), Boone County (Indiana), Indiana
 Waugh (Virginia), Unincorporated Community in Bedford County (Virginia), Virginia

Waugh ist der Familienname folgender Personen:
 Ainsley Waugh (* 1981), jamaikanischer Leichtathlet
 Alec Waugh (1898–1981), britischer Schriftsteller
 Andrew Scott Waugh (1810–1878), britischer Geodät und Offizier
 Auberon Waugh (1939–2001), britischer Schriftsteller und Journalist
 Carmen Waugh (1932–2013), chilenische Galeristin
 Daniel W. Waugh (1842–1921), US-amerikanischer Politiker
 Evelyn Waugh (1903–1966), britischer Schriftsteller
 Frederick Judd Waugh (1861–1940), US-amerikanischer Maler, Illustrator und Autor
 Geoff Waugh (* 1983), kroatisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Hillary Waugh (1920–2008), weibliches Pseudonym eines US-amerikanischen Schriftstellers
 Jesse Waugh (* 1974), US-amerikanischer Künstler
 Joe Waugh (* 1952), britischer Radrennfahrer
 John S. Waugh (1929–2014), US-amerikanischer Chemiker
 Patricia Waugh (* 1956), britische Literaturwissenschaftlerin
 Peter Waugh (* 1956), britischer Dichter, Performer, Übersetzer, Herausgeber
 Phil Waugh (* 1979), australischer Rugby-Union-Spieler
 Ric Roman Waugh (* 1968), US-amerikanischer Filmregisseur, Schauspieler und Stuntman
 Scott Waugh (* 1970 oder 1971), US-amerikanischer Filmregisseur, Produzent und Stuntman
 Steve Waugh (* 1965), australischer Cricketspieler
 Sylvia Waugh (* 1935), britische Schriftstellerin
 Teresa Waugh (* 1940), britische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Thomas Waugh (* 1948), kanadischer Autor und Filmwissenschaftler 
 Warwick Waugh (* 1968), australischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Vaught